Rupp či RUPP může znamenat:

 Rational Unified Process Product – metodika vývoje softwaru

příjmení
 Debra Jo Rupp (* 1951), americká televizní herečka
 Galen Rupp (* 1986), americký atlet
 Herman Rupp (1872–1956), australský duchovní a botanik
 Wilhelm Rupp (1821–1893), německý průkopník fotografie